Диван може да се отнася за:

 Диван (литература) – сборник от поеми на един поет в класическата литература на Близкия и Средния Изток
 Диван (учреждение) – висш законодателен, изпълнителен и съвещателен орган в ислямските страни
 Диван (мебел) – вид мека мебел